Municipio de Mercer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mercer (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Mercer (condado de Mercer, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Mercer (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Mercer (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.